Напа може да се отнася за няколко неща:

 напа – вид обработена естествена кожа
 Напа — река в щата Калифорния, САЩ
 Напа — окръг в Калифорния, САЩ
 Напа – град, окръжен център на едноименния окръг в Калифорния
 Напа (зеленчук) – култивар на Brassica rapa

Вижте също 
 Агия Напа